|-
| (36001) 1999 ND23||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36002) 1999 NA24||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36003) 1999 NX24||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36004) 1999 NB25||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36005) 1999 NH25||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36006) 1999 NS26||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36007) 1999 NJ31||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36008) 1999 NH32||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36009) 1999 NA35||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36010) 1999 NH37||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36011) 1999 NM37||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36012) 1999 NC39||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36013) 1999 NZ39||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36014) 1999 NJ40||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36015) 1999 NN40||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36016) 1999 ND41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36017) 1999 ND43||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36018) 1999 NA46||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36019) 1999 NE48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36020) 1999 NL48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36021) 1999 NH49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36022) 1999 NQ49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36023) 1999 NS49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36024) 1999 NW50||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36025) 1999 NY50||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36026) 1999 NZ52||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36027) 1999 NZ55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36028) 1999 NA57||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36029) 1999 NF57||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36030) 1999 NR59||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36031) 1999 NG64||||10 липня 1999||Обсерваторія Вайза||Обсерваторія Вайза
|-
| (36032) 1999 OC||1999 OC||16 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 36033 Візеджі (Viseggi)||||19 липня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Візеджі||Астрономічна обсерваторія Монте-Візеджі
|-
| (36034) 1999 OK3||||24 липня 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| 36035 Petrvok||1999 PV||6 серпня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 36036 Бонуччі (Bonucci)||||8 серпня 1999||Обсерваторія Садзі||Обсерваторія Садзі
|-
| 36037 Лінішмідт (Linenschmidt)||||13 серпня 1999||Обсерваторія університету Стівена Остіна||В. Ден Брутон,Карлтон Стюарт
|-
| (36038) 1999 PU3||||13 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36039) 1999 PA4||||13 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (36040) 1999 PF6||||13 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36041) 1999 QU||1999 QU||17 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36042) 1999 QB3||||21 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36043) 1999 RN2||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36044) 1999 RA10||||7 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36045) 1999 RZ12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36046) 1999 RH14||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36047) 1999 RY14||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36048) 1999 RR17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36049) 1999 RB18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36050) 1999 RE18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36051) 1999 RO19||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36052) 1999 RS19||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36053) 1999 RY23||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36054) 1999 RJ24||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36055) 1999 RP31||||5 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (36056) 1999 RX32||||8 вересня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Герман Мікуж
|-
| (36057) 1999 RC33||||10 вересня 1999||Сен-Мішель-сюр-Мерт||Л. Бернасконі
|-
| (36058) 1999 RM35||||10 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36059) 1999 RT39||||7 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 36060 Бабушка (Babuska)||||14 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| 36061 Голдейн (Haldane)||||11 вересня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (36062) 1999 RB47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36063) 1999 RD47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36064) 1999 RR47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36065) 1999 RX48||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36066) 1999 RW49||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36067) 1999 RD50||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36068) 1999 RN51||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36069) 1999 RV52||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36070) 1999 RQ53||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36071) 1999 RG56||||7 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36072) 1999 RJ56||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36073) 1999 RX56||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36074) 1999 RF58||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36075) 1999 RU59||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36076) 1999 RW60||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36077) 1999 RL61||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36078) 1999 RK62||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36079) 1999 RH63||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36080) 1999 RF64||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36081) 1999 RG71||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36082) 1999 RQ77||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36083) 1999 RV81||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36084) 1999 RR85||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36085) 1999 RT85||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36086) 1999 RW86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36087) 1999 RF88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36088) 1999 RD92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36089) 1999 RN92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36090) 1999 RN100||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36091) 1999 RS100||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36092) 1999 RS102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36093) 1999 RA103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36094) 1999 RM108||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36095) 1999 RL109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36096) 1999 RU110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36097) 1999 RH112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36098) 1999 RW112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36099) 1999 RE113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36100) 1999 RC114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36000